Vietze steht für:

 Vietze (Höhbeck), ein Ortsteil und Sitz der Gemeinde Höhbeck

Vietze ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Peter Vietze (1939–2008), deutscher Mongolist
 Heinz Vietze (* 1947), deutscher Politiker
 Helmut Vietze (1925–2002), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Josef Vietze (1902–1988), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Vietze & Helfrich, Architekturbüro in Frankfurt am Main
 Vietz
 Vize